Јаскаба има више значења:

 Јаскаба (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Општина Јаскаба (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јаскаба (Јаскаба, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику